Götterpflaume bezeichnet:

 Ebenholzbäume (Diospyros), auch Dattelpflaume, eine Pflanzengattung
 Kaki, die Frucht des Kakibaumes (Diospyros kaki)